Жан Анжело (; настоящее имя — Жан Жак Бартелеми (; ); 17 мая 1875 (по другим данным, 1888) Париж, Франция — 28 ноября 1933, там же) — французский актёр театра и кино. Являясь первоклассным спортсменом и имея соответствующие внешние данные, сыграл много ролей в фильмах историко-приключенческого жанра.

Биография 
В 1903 году дебютировал на театральной сцене в постановке «Лукреции Борджиа» ( Lucrèce Borgia) под руководством актрисы Сары Бернар. В кино начал сниматься начиная с 1908 года. В том же году он появился в короткометражном фильме «Убийство герцога Гиза» студии «Фильм д’ар», который сняли режиссёры Шарля Ле Баржи и Андре Кальметт. В этом первом проекте студии созданной для съёмок высокохудожественных фильмов в театральной эстетике принимали участие ведущие актёры Комеди Франсез.

В 1910-е годы Анжело много снимался у режиссёра Альбера Капеллани, который фактически и открыл его для кино. Среди их совместных работ числятся экранизации произведений Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1911) с Анри Краусс в роли Квазимодо, сериале «Парижские тайны» (1911) и четырёхсерийной экранизации «Отверженных» (1913).

С началом Первой мировой войны был вынужден прервать актёрскую карьеру, когда в 1914 году ушёл на фронт, откуда вернулся с боевыми ранениями.

В 1917 году Анжело снялся вместе с Сарой Бернар и Жоржем Мельхиором в военно-пропагандистском фильме «Матери Франции» () режиссёра Луи Меркантона. В том же году он отправился в США для участия в фильме «Божественная жертва» (, 1918) американского режиссёра французского происхождения Джорджа Арчейнбода (). Это была первая главная роль Анжело на тот момент, и его единственный опыт работы в американском кинематографе.

Возвратившись во Францию ещё до окончания войны, Жан Анжело продолжил сниматься в фильмах французских режиссёров, став в 1920-х годах настоящей звездой французского немого кино. Являясь опытным спортсменом и уверенным фехтовальщиком, Анжело стал героем нескольких успешных приключенческих фильмов. В 1921 году он сыграл капитана Моранжа в «Атлантиде» (реж. Жак Фейдер, 1921) по одноимённому роману Пьера Бенуа. Впоследствии он ещё раз сыграл эту роль во французской версии уже звукового ремейка 1932 года, поставленного немецким режиссёром Георгом Вильгельмом Пабстом. В 1920—1930 годах снимался также у других ведущих режиссёров французского кино, как Жан Эпштейн, Виктор Турянский, Жан Ренуар, Анри Фекур, Марсель Л’Эрбье и др.

В 1933 году во время съёмок в киноадаптации повести «Коломба» Проспера Мериме актёр заболел пневмонией и умер 28 ноября того же года в парижской клинике Удино в возрасте 58 лет.

Фильмография (выборочная)

Примечания

Литература 
 Yvan Foucart: Dictionnaire des comédiens français disparus, Mormoiron : Éditions cinéma, 2008, 1185 p.

Ссылки 

 Жан Анжело на сайте uniFrance Films

Фильмография к доработке
Страницы с непроверенными переводами
Актёры Франции
Актёры по алфавиту
Актёры немого кино Франции
Актёры театра Франции
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами